Okręty US Navy o nazwie USS "Ludlow":

 Pierwszy "Ludlow" (1808) był galerą wiosłową o wyporności 40 ton zbudowaną na jeziorze Champlain w 1808.Brał udział w zwycięstwie Macdonougha nad brytyjską eskadrą 11 września 1814.
 Drugi "Ludlow" (DD-112) był niszczycielem typu Wickes, który był w służbie w latach 1918-1930
 Trzeci "Ludlow" (DD-438) był niszczycielem typu Gleaves, który był w służbie w latach 1941-1951.

Ludlow